Regeringen Lars Løkke Rasmussen har flere betydninger:

Regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009–2011)
Regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015–2016)
Regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016–2019)